Raspa-língua é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Galium palustre var. palustre
 Galium verrucosum